

Топольовка — присілок, В'язниківський район, Владимирська область
 Топольовка — селище, Олов'яннинський район, Забайкальський край
 Топольовка — присілок, Упоровський район, Тюменська область

Топольовка — село, округ Гуменне, Пряшівський край

Див. також 
 Тополевка
 Тополівка